Стоя́нка — припинення руху, більше ніж на 5 хвилин
 Сто́янка — село Києво-Святошинського району
 Стоя́нка — термін в археології
 Стоя́нка — інженерна споруда

Джерела